Rogue Trip: Vacation 2012 — видеоигра в жанре аркадные гонки на выживание. Разработана компанией SingleTrac на основе концепции и движка первых двух частей игровой серии Twisted Metal, разработанных этой компанией ранее. Игра была издана GT Interactive только для игровой консоли Sony PlayStation.

Игровой процесс 
Игра представляет собой гонки на выживание с применением различных видов оружия, проходящие на различных аренах, похожих на существующие в реальности различные города и места. Игроку доступно 16 различных средств передвижения, в основном автомобили. Некоторые из них являются секретными и недоступны сразу. Разное вооружение и апгрейды могут быть получены при взятии призов, находящихся на аренах. Последний оставшийся на арене участник становится победителем.

Игрок выполняет роль таксиста-частника, перевозящего туристов и показывающего им достопримечательности. Так как на арене находится только один турист, игрок должен сражаться с остальными персонажами. За разрушение различных строений на арене начисляются деньги, которые могут быть потрачены на повышение уровня здоровья и вооружение.

Среди игровых режимов присутствует режим истории для одного игрока (прохождение всех арен одним персонажем), сражения против компьютерных противников на произвольной арене и режим одновременной игры для двух игроков, сражающихся против компьютерных противников и друг друга (split screen, экран разделяется на две части).

Игры для PlayStation
Игры только для PlayStation
Компьютерные игры 1998 года